Улица Бра́слас () — название улиц в населённых пунктах Латвии:

 Улица Браслас в Риге;
 Улица Браслас в Марупе;
 Улица Браслас в Юрмале.